Сенармон — французская фамилия.

 Юро де Сенармон — французский дворянский род.
 Сенармон, Александр Франсуа Юро де (1732—1805) — дивизионный генерал, артиллерист. 
 Сенармон, Александр Антуан Юро де (1769—1810) — дивизионный генерал, выдающийся артиллерист, сын предыдущего.
 Сенармон, Анри Юро де (1808—1862) — французский учёный, племянник предыдущего. 
 Призма Сенармона — разновидность поляризатора, впервые созданная Анри Юро де Сенармоном.